Стоян — славянское имя болгарского происхождения, от слова «стоять». Имеет женскую форму Стояна.

Фамилия 
 Стоян, Адриан (род. 1991) — румынский футболист, полузащитник.
 Стоян, Александр Николаевич (род. 1943) — народный депутат Украины, председатель Федерации профсоюзов Украины (1992—2005), доктор исторических наук.
 Стоян, Александру (род. 2007) — румынский футболист.
 Стоян, Анна Евгеньевна (род. 1993) — казахстанская лыжница.
 Стоян, Даньел (род. 1967) — румынский гребец-байдарочник.
 Стоян, Денис Анатольевич (род. 1981) — украинский футболист, защитник.
 Стоян, Кира (род. 1960) — румынская гребчиха.
 Стоян, Константин Владимирович (род. 1959) — советский и российский военачальник.
 Стоян, Максим Анатольевич (род. 1980) — украинский футболист, защитник клуба «Десна».
 Стоян, Пётр Евстафьевич (1884—1961) — русский советский филолог, руководитель русского отделения Академии эсперанто.

Двойная фамилия 
 Михайлов-Стоян, Константин (1853—1914) — болгарский оперный певец, оперный режиссёр, педагог и общественный деятель.

Люди с личным именем Стоян 
 Андов, Стоян (род. 1935) — македонский политик, председатель Либеральной партии Македонии, председатель Собрания республики Македонии
 Вранкович, Стоян (род. 1964) — югославский и хорватский баскетболист
 Делчев, Стоян (род. 1959) — болгарский гимнаст, олимпийский чемпион
 Кочов, Стоян (род. 1930) — македонский историк и публицист
 Новакович, Стоян (1842—1915) — сербский политик, дипломат, филолог, историк, председатель Сербской академии наук и искусств

См. также 
 Стоян-Заимово
 Стоян-Михайловски
 Стоянов